Frank Witter ist der Name folgender Personen:
* Frank Witter (Manager) (* 1959), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Frank Witter (Schauspieler) (* 1970), deutscher Schauspieler